koksownik (bateria koksownicza) – piec koksowniczy służący do produkcji koksu;
 koksiak (nazywany też koksownikiem) – palenisko do ogrzewania się na wolnym powietrzu;
 koksownik, koksiarz - pracownik koksowni;
 koksiarz - slangowe określenie osoby zażywającej kokainę,
 koksownik, koksiarz - slangowe określenie sportowca zażywającego niedozwolone środki dopingujące.